De gecombineerde 3000 en 5000 meter vrouwen voor de wereldbeker schaatsen 2016/2017 ging van start op 11 november 2016 in Harbin en eindigde in Stavanger op 11 maart 2017.

Titelverdediger was Martina Sáblíková uit Tsjechië. Sáblíková won dit jaar voor de elfde maal op rij de wereldbeker over 3000 en 5000 meter.

Podia

Eindstand

Wereldbekerwedstrijden
Hier volgt een overzicht van de top 10 per wereldbekerwedstrijd en de Nederlanders en Belgen.

Harbin

Nagano

Astana

Heerenveen

Berlijn

Stavanger

Vrouwen 3000 meter
2016/2017